Hamill:
 Billy Hamill
 Christopher Hamill
 Dorothy Hamill
 Mark Hamill
 Matt Hamill
 Zach Hamill

Se även 
 Hammill

Engelska efternamn